

Musica 
 Crocodiles – gruppo musicale statunitense
 Crocodiles – album degli Echo & the Bunnymen del 1980

Sport 
 Townsville Crocodiles – squadra di pallacanestro australiana